A praia dos Artistas está situada no bairro da Boca do Rio, seguindo a Praia de Armação.

Na década de 1970 esta praia era frequentemente visitada por muitos artistas baianos como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Novos Baianos, dentre outros.

Está localizada entre os bairros do STIEP e Jaguaribe.

Nesta praia também estava localizada a sede de praia do Esporte Clube Bahia, hoje é o Parque Urbano de Esporte e Lazer da Boca do Rio, que fica na foz do Rio das Pedrinhas e o Corsário Praia Hotel.

Embora o projeto de saneamento Bahia Azul tenha melhorado substancialmente a poluição do rio através de tratamento de esgotos, não é aconselhável o banho nas imediações da foz deste rio.

Artistas